Happy Town může být:
 Happy Town (album) – album americké folk rockové hudebnice Jill Sobule z roku 1997
 Happy Town (muzikál) – broadwayský muzikál z roku 1959
 Happy Town (seriál) – americký televizní seriál z roku 2010